O Club Deportivo Irapuato (mais conhecido como Club Irapuato) é um clube de futebol mexicano de Irapuato, sendo fundado em 23 de Março de 1969, O clube já conquistou varios torneios inferiores do Campeonato Mexicano.

Títulos 
  Liga de Ascenso: Inverno 1999, Verão 2000, Apertura 2002 e Clausura 2011
  Segunda División: 1953-54 e 1984-85
  Copa México - Segunda Divisão: 1953 e 1954
  Campeón de Campeones Segunda División: 1954
  Copa de Oro de Occidente: 1957 e 1959

Ligações externas 
 

Club Irapuato
Clubes de futebol fundados em 1969